Асте () — коммуна во Франции, департамент Ардеш.
 Асте () — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи.
 Асте — посёлок в Эстонии, волость Сааремаа (до 2017 года — волость Каарма), уезд Сааремаа.
 Асте — деревня в Эстонии, волость Сааремаа, уезд Сааремаа.